De zestiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 9 september 2013 over een afstand van 146,8 km van Graus naar Sallent de Gállego. De Fransman Warren Barguil won deze etappe.

Verloop

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 16e etappe op www.lavuelta.com

16
Sport in Aragón